

Geografia

Canada 
 Saint-Luc-de-Bellechasse – comune nella regione di Chaudière-Appalaches (Québec)
 Saint-Luc-de-Vincennes – comune nella regione di Mauricie (Québec)

Francia 
 Saint-Luc – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Saint-Luc – ex comune ora frazione di Lubret-Saint-Luc, comune nel dipartimento degli Alti Pirenei (Occitania)

Svizzera 
 Saint-Luc – ex comune ora frazione di Anniviers, comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)

Pagine correlate 
 San Luca – pagina di disambiguazione